David Abbott peut faire référence à: 

  (1863-1934), magicien américain et auteur de Behind the Scenes with the Mediums ;
  (1902-1987), athlète olympique américain ;
  (1934–2016), arbitre de cricket néo-zélandais d'origine britannique ;
  (1938–2014), directeur de la publicité britannique et fondateur d'Abbott Mead Vickers BBDO ;
 Tank Abbott (1965-), de son vrai nom David Abbott, combattant de MMA américain.